Noise (engl. Lärm, Rauschen) bezeichnet:

 Noise (Musik), Musikrichtung
 Noise Records, Plattenlabel 
 in der Audiotechnik ein Störgeräusch, siehe Rauschen (Physik)
 Visual noise, Phänomen der Wahrnehmung
 Bildrauschen (Image Noise) bei der Aufzeichnung oder Übertragung eines Bildsignals
 im Netzjargon Beiträge in Foren oder Newsgroups mit geringem Informationsgehalt, siehe Rauschen (Jargon)
Sammlung von Faktoren, die die Entscheidungsfindung von Institutionen und Einzelpersonen negativ beeinflussen (Daniel Kahnemann et al.)
 Perlin Noise, in der Informatik einen  Algorithmus zum Erzeugen von natürlich aussehenden Zufallszahlen
 Noise (Finanzmarkt), auf Kapitalmärkten Kursänderungen ohne Fundamentaldaten
 NOiSE, Manga-Comic
 Noise – Lärm!, US-amerikanische Filmkomödie mit Tim Robbins aus dem Jahr 2007
 Noise (Firma), ein Nintendo-Spieleentwickler 
 Noise Protokoll Framework, ein Verschlüsselungsprotokoll-Framework
Noise, Lied von Die Ärzte auf dem Album Dunkel, 2021

Siehe auch:
 Noyce
 Noyes